Ким Клейстерс — победительница турнира.

Общая информация 
По окончании своего участия в турнире Елена Дементьева объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

Виктория Азаренко второй год подряд попадает на турнир и второй год подряд одерживает на нём одну победу в трёх проведённых матчах - оба раза она обыгрывает Елену Янкович.

Елена Янкович второй цикл пребывания итогового турнира ( ранее - в 2007 году в Мадриде ) последний год на теннисном комплексе одного отдельно взятого города завершает серией поражений во всех матчах группового раунда.

Из двух дебютанток турнира групповой раунд преодолела лишь Саманта Стосур. Причём их обеих как никто не смог обыграть дважды, так и они не смогли одержать две синхронные победы над одним и тем же игроком.

Впервые с 2006 года во время турнира не было замен - все кто мог снялись заранее.

Ким Клейстерс в пятый раз за семь участий в подобных турнирах доходит до полуфинальной стадии.

Ким Клейстерс трижды доходит до финала на подобных соревнованиях и трижды побеждает в этих матчах.

Первая сеянная на турнире вышла в финал впервые с 2007 года, а третья - впервые с 2006 года. С 2007 года же в финалах такого рода турниров не было представительницы Бельгии.

Впервые с 2004 года ни одна из победительниц групп не дошла до финала.

Впервые с 2007 года титул на итоговом берёт действующая победительница US Open.

Впервые с 2006 года первая ракетка турнира доходит до финала и уступает там.

Сеяные 

  Каролина Возняцки (Финал)
  Вера Звонарёва (Полуфинал)
  'Ким Клейстерс (Титул)
  Франческа Скьявоне (Группа)

<ol start="5">
  Саманта Стосур ''(Полуфинал)
  Елена Янкович ''(Группа)
  Елена Дементьева ''(Группа)
  Виктория Азаренко (Группа)

Запасные

  Ли На (Не использована)''

<ol start="2">
  Шахар Пеер (Не использована)

Сетка

Финальные раунды

Групповой раунд 
Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах.

Бордовая группа

Белая группа

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Итоговый чемпионат WTA 2010